

Села:
 Кошари — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Шацький район
 Кошари — Одеська область, Одеський район
 Кошари — Одеська область, Роздільнянський район
 Кошари — Сумська область, Конотопський район

 Кошари — колишня назва села Берегове Одеського району Одеської області

Селище:
 Кошари — Луганська область, Антрацитівський район

Траспорт:
 Кошари — станція Південно-Західної залізниці
 Кошари — станція Львівської залізниці

Населені пункти та їхні частини
 Кошари — село в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Кошари — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Кошари — село в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Кошари — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Кошари — частина міста Яблоново-Поморське в Бродницькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Кошари — частина міста Красник у Красницькому повіті Люблінського воєводства
 Кошари — частина міста Радинь-Підляський в Радинському повіті Люблінського воєводства
 Кошари — частина міста Островець-Свентокшиський в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Кошари — частина міста Кельці у Свентокшиському воєводстві
 Кошари — частина міста Победзіська в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Кошари — частина села Окопи в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Кошари — частина села Старосцин у гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Кошари — частина села Русець у гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Кошари — частина села Сьвідник у гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Кошари — частина села Йодлувка-Туховська в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Кошари — частина села Серочин у гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Кошари — частина села Слупя в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Кошари — частина села Палюхи в гміні Сенява Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Кошари — частина села Пакошівка в гміні Сянік Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Кошари — частина села Гарта в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кошари — частина села Довге (Длуґе) в гміні Заршин Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Кошари — частина села Борки (Боркі) в гміні Улянув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Кошари — частина села Ґіби в гміні Ґіби Сейненського повіту Підляського воєводства
 Кошари — частина села Барткі в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Кошари — частина села Рембиська в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Кошари — частина села Вонсош-Ґурни в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Кошари — частина села Ґузд у гміні Лончна Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Кошари — частина села Гута-Нова в гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кошари — частина села Махори в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кошари — частина села Борушин у гміні Полаєво Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Кошари — колонія в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Кошари — колонія в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства

Примітки